Ву́лиця Паусто́вського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Паустовського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Паустовського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Паустовського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Паустовського — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Паустовського — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Паустовського — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиці, названі на честь людей